Бода́нінські (Бода́нінський, Бода́нінська) — кримськотатарська родина. Прізвище походить від назви села Бадана.

 Абдурефі Боданінський — перший кримськотатарський просвітитель.
 Боданінський Усеїн Абдурефійович — діяч кримськотатарської культури та науки, засновник і перший директор музею у бахчисарайському Ханському палаці.
 Боданінський Алі Абдурефійович — один із керівників Кримського Мусульманського Ревкому, секретар Мусвиконкому, редактор газети «Голос Татар».
 Боданінська Саіде Аліївна (*1912) — художник-дизайнер, дружина кримськотатарського поета Ешрефа Шем'ї-заде.

Кримськотатарські прізвища